Maria Antonia ist der Name folgender Personen:

 Maria Antonia von Bayern (1724–1780), Kurfürstin von Sachsen und Tochter von Karl VII.

 Maria Antonia von Österreich (1669–1692), Tochter von Leopold I., Ehefrau von Maximilian II. Emanuel von Bayern
 Maria Antonia von Österreich (1755–1793), siehe Marie-Antoinette von Österreich-Lothringen, Königin von Frankreich
 Maria Antonia von Portugal (1862–1959), Herzogin von Bourbon-Parma, Infantin von Portugal
 Maria Antonia von Spanien (1729–1785), Königin von Sardinien-Piemont, Infantin von Spanien